Чебота́рь:
 Чеботарь — сапожник, изготавливающий чёботы.

Фамилия 
 Чеботарь, Александр Мирчевич (род. 1949) — кандидат технических наук, переводчик.
 Чеботарь, Анна Парфиновна — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Чеботарь, Борис (1975—2012) — молдавский футболист.
 Чеботарь, Василий (род. 2002) — молдавский и украинский боксёр-профессионал.
 Чеботарь, Владимир Николаевич (род. 1980) — молдавский политик.
 Чеботарь, Владислав Васильевич (род. 1997) — российский гребец-каноист.
 Чеботарь, Мария (1910—1949) — австрийская певица (сопрано) молдавского происхождения.
 Чеботарь, Максим Витальевич (род. 1982) — российский и молдавский футболист.
 Чеботарь, Николай Акимович (род. 1958) — советский и молдавский футболист, тренер и функционер.
 Чеботарь, Серафима Александровна (род. 1975) — российский журналист, очеркист и писатель.

См. также 
 Чеботарёв
 Чеботару